Oberbergham ist der Name folgender Orte:

 Oberbergham (Obertaufkirchen), Ortsteil von Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberbergham (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich